Ousmane, prénom masculin d’Afrique noire, équivalent de l’arabe Othman, prénom du troisième calife de l’islam, Uthman ben Affan.

Personnalités 

 Ousmane dan Fodio (1754-1817), docteur en science coranique, fondateur d'un empire musulman entre le Nigéria et le Cameroun actuel ;
 Ousmane Sembène (1923-2007), cinéaste sénégalais ;
 Ousmane Sow (né en 1935), sculpteur sénégalais ;
 Ousmane Issoufi Maïga (né en 1945), homme politique malien ;
 Ousmane Sy (né en 1949), homme politique malien ;
 Ousmane Sy (1975-2020), danseur et chorégraphe du mouvement hip-hop en France ;
 Ousmane Camara (né en 1949), homme politique guinéen ;
 Ousmane Dabo (né en 1977), footballeur français ;
 Ousmane Sarr (né en 1986), footballeur sénégalais ;
 Ousmane Dembélé (né en 1997), footballeur français.

Homonymie de prénom
Prénom africain
Prénom masculin